Оле́г Влади́мирович Дмитре́нко (; ) — украинский футболист, полузащитник

Игровая карьера 
Воспитанник футбольных клубов «Динамо» (Киев) и «Борисфен» (Счастливое). Первые тренеры: Гороза В. Г., Ярун В. Н., Вареница В. А. После завершения обучения играл за любительские команды «Княжа-2» (Счастливое), «Ирпень» (Гореничи) и «Зенит» (Боярка). С 2009 по 2011 годы выступал в командах второй лиги «Еднисть» (Плиски) и «Рось» (Белая Церковь), где за два года сыграл 15 матчей. В 2011 году перешёл в стрыйскую «Скалу», где он выступал в качестве капитана. За три проведенных года в «Скале», Олег сыграл более 50 матчей.

С 2014 года Дмитренко вместе с земляком Александром Тарасенко выступал в команде «Гранитас» (Клайпеда), по итогам сезона 2013 завоевавшей право выступать в А-Лиге — высшем дивизионе литовского футбола. Выступал в качестве капитана. За проведённый сезон в «Гранитасе», сыграл 27 матчей и отметился одним забитым мячом.

Зимой 2015 года вернулся на Украину, заключив контракт с одним из лидеров первой лиги «Сталью» из города Днепродзержинск, где сыграл семь матчей в стартовом составе и трижды выходил на замену. По итогам сезона «сталевары» завоевали серебряные медали первого дивизиона и получили право выступать в Премьер-лиге. Дмитренко же в межсезонье перебрался в черновицкую «Буковину», которая, напротив, из первого дивизиона выбыла. В феврале 2016 года покинул черновицкий клуб. Но вскоре подписал контракт с клубом «Полтава», за которую выступал до конца сезона 2016/17.

В августе 2017 был заявлен винницкой «Нивой» на матчи Второй лиги. В феврале 2018 года подписал контракт с МФК «Николаев», который выступает в Первой лиге Украины. В феврале следующего года сменил МФК «Николаев» на «Горняк-Спорт», который также выступал в том же дивизионе. Однако уже в марте, перед стартом весенней части чемпионата Олег по обоюдному согласию сторон расторг контракт с клубом.

1 апреля был представлен игроком второлигового клуба «Минай», который являлся одним из лидеров текущего первенства и с которым он в итоге, и получил путевку в первую лигу. 16 января 2020 года главный тренер «Миная» Василий Кобин сообщил, что Олег покинул команду. А уже в конце февраля Дмитренко стал игроком клуба «Черкащина».

Достижения 
 Серебряный призёр Первой лиги Украины (1): 2015
 Серебряный призёр Второй лиги Украины (1): 2019

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Еднисть»
Игроки ФК «Рось»
Игроки ФК «Скала» Стрый (2004)
Игроки ФК «Гранитас» Клайпеда
Игроки ФК «Сталь» Каменское
Игроки ФК «Буковина»
Игроки ФК «Полтава» (2007)
Игроки ФК «Нива» Винница
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Минай»
Игроки ФК «Черкащина»
Игроки ФК «Кристалл» Херсон